Boqueron, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

District de Boquerón dans la province Chiriqui 
Boquerón, un corregimiento de la province de Chiriqui

Département de Boquerón : l'un des 17 départements du pays.

Boquerón : l'une des onze divisions territoriales et statistiques dont l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme